Voulgaris, parfois transcrit Bulgaris, est un nom de famille grec. Parmi les personnes portant ce nom, on trouve :

dans la famille Voulgaris de Corfou ()
 Nicolas Voulgaris (1634-après 1684), théologien et médecin grec ;
 , auteur grec du , frère du précédent ;
 Eugène Voulgaris (1716–1806), archevêque et intellectuel grec, l'une des figures de la Renaissance culturelle grecque ;
 Stamátis Voúlgaris (1774-1842), urbaniste grec ;

dans la  ()
 Dimitrios Voulgaris (1802–1878), révolutionnaire et Premier Ministre de Grèce ;
 Petros Voulgaris (1884–1957), amiral et Premier Ministre de Grèce ;
 Francéskos Voúlgaris député et ministre ;

autres
  (1836-1887), acteur de théâtre grec ;
 Sotírios Voúlgaris (1857-1932), joailler grec, fondateur de Bulgari ;
 Pantelis Voulgaris (né en 1940), réalisateur et scénariste grec ;
  (né v. 1975), joueur professionnel canadien.

Patronyme grec